Ліга Умаглесі 2012—2013 — 24-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона здобуло Динамо (Тбілісі).

Регулярний сезон

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Чихура взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як фіналіст Кубку Грузії 2012—2013.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 

2012–2013
Грузія
Грузія
2012 у Грузії
2013 у Грузії